|}

Weblinks

Einzelnachweise 

Porz (Köln)
Baudenkmaler Koln Porz